Le nom de Lucas Cranach fut porté par deux artistes allemands des XV et s :
 Lucas Cranach l'Ancien (1472-1553), peintre et graveur de la Renaissance artistique allemande ;
 Lucas Cranach le Jeune (1515-1586), son fils, qui soutint l'activité de son père, puis, à la mort de celui-ci, reprit les travaux de son atelier.